Александр Александрович Кириченко () — советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион. Чемпион мира (1990). Чемпион России в гите на 1000 м (1996). Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Карьера 
В 1989 году на чемпионате мира по трековым велогонкам в Лионе стал вторым в гите на 1000 метров, часть дистанции он проехал со сломанным рулём.

В 1988 году вошёл в состав сборной СССР на летних Олимпийских играх в Сеуле. На них стал олимпийским чемпионом в гите на 1000 метров (1.04, 499), финишировав со спущенным колесом. Этап победа стала первой для советских велогонщиков на Олимпийских играх в этой дисциплине.

Позднее выступил ещё на двух Олимпийских играх. В 1992 году в составе сборной Объединённой команды в Барселоне (12-е место в гите с места), и в 1996 году в составе сборной России в Атланте. Тренер — Александр Кулик.

Продолжил карьеру с велоспорте сначала как тренер, а с 2012 года в качестве директора ГБУ СШОР «Нагорная» (Москомспорта), в которой развивает в том числе отделения велоспорта: BMX, маунтинбайка и трека. Входит в состав президиума Федерации велосипедного спорта по городу Москве.

Дважды в течение своей карьеры становился одним из победителей после поломки велосипеда по ходу заезда. На олимпиаде в Сеуле финишировал со спущенным колесом, а на чемпионате мира 1989 проехал значительную часть дистанции со сломанным рулем.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики СССР
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Спортсмены Сум